Demónio
Demo (Grécia) — unidade política na Grécia Antiga
Demo (jogos eletrônicos)
Demo (música)
Versão de demonstração